Les N° 1 de Jean Ferrat est un album de compilations de Jean Ferrat qui est sorti chez Barclay en 2009.

Titres

Crédits 
 Auteurs : Pierre Frachet, Philippe Pauletto, Georges Coulonges, Jean-Claude Massoulier, Michelle Senlis, Henri Gougaud, Claude Delécluse, Guy Thomas, Jean Ferrat
 Compositeur : Jean Ferrat

Album de Jean Ferrat
Album publié par Barclay Records
Album musical sorti en 2009